Касли́нское литьё — народный промысел и художественные изделия (скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, архитектурные изделия) из чугуна, производящиеся на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли, Челябинская область, Россия.

История промысла 
История каслинского литья началась в 1747 году, когда тульский купец Яков Коробков за 500 рублей приобрёл 250 тысяч десятин земли и основал на Южном Урале Каслинский железоделательный и чугуноплавильный завод. Место было выбрано богатое чугуном и уникальным качественным формовочным песком, а также древесиной для производства угля. Когда завод перешёл во владение Демидовых в 1751 году, каслинские чугунные изделия уже были широко известны в Европе и Азии.

Следующим владельцем завода был вольный купец I гильдии Лев Расторгуев, заплативший за завод 700 тысяч рублей. Талантливый управленец за годы своей работы увеличил известность каслинского чугунного литья. С 1809 года он и его наследники привлекали на производство новых талантливых скульпторов, художников, чеканщиков и формовщиков. Так были приглашены в Касли выпускники Петербургской Академии художеств М. Д. Канаев и Н. Р. Бах, которые позже организовали художественную школу при заводе.

Долгое время эталоном каслинского литья были скульптуры Клодта, предоставленные страстным коллекционером В. Дружининым, купившим права на тиражирование моделей.

1860—1890 гг. — время расцвета каслинского чугунного художественного литья. В этот период Каслинский литейный завод получил Малую золотую медаль Вольно-экономического общества в 1860 году; завод участвовал в выставках в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Париже, Лондоне и других городах мира. Примечательна Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде (1896), на которой каслинские мастера впервые представили свой товар в ажурном чугунном павильоне. Особым историческим событием для Каслинского завода стала Парижская всемирная выставка прикладного искусства 1900 года, для которой мастера завода отлили огромный чугунный павильон-дворец в византийском стиле по проекту Е. Е. Баумгартена. Центральным элементом павильона являлась скульптура Н. А. Лаверецкого «Россия», расположенная при входе и изображающая женщину-воина, оберегающую мир и готовую к новым победам. Павильон был признан шедевром литейного искусства и получил высшую награду — «Гран-При». На выставке было много желающих купить павильон, однако покупатели хотели приобрести павильон только вместе со всеми выставленными в нём экспонатами, включая и саму статую. Российские уполномоченные доверенные лица согласились со всеми условиями покупателей, кроме одного — они отказались продать скульптуру «Россия», символизировавшую Российскую империю, и заявили: «„Россия“ не продаётся!». Сделка не состоялась, статуя вместе с павильоном вернулась в Россию. После этого долгие годы ящики с деталями павильона пролежали в подвале одного из частных домов в Каслях.

Современники критиковали фабрику за однообразие моделей. Предпоследний пермский губернатор И. Ф. Кошко про «косность известных Каслинских заводов Кыштымского горного округа, производящих чугунное художественное литье: модели этого литья все те же, что были еще в моем раннем детстве, лет 50 тому назад».

Первая Мировая война, Октябрьская революция и Гражданская война в России в начале XX века, Вторая Мировая война негативно сказались на промысле каслинского чугунного литья, а также на его мастерах и изделиях. В последующие годы буквально по крупицам пришлось восстанавливать почти утраченное ремесло и богатейшую коллекцию изделий. Лишь в 1957 году под руководством мастера С. М. Гилева начались работы по восстановлению чугунного павильона, которые продолжались около восьми месяцев. 3 мая 1958 года в одном из залов картинной галереи в Екатеринбурге состоялось открытие восстановленного павильона — символа и вершины искусства работы мастеров каслинского художественного чугунного литья.

Описание и технология производства 
Традиции каслинского литья (графическая чёткость силуэта, сочетание тщательно отделанных деталей и обобщённых плоскостей с энергичной игрой бликов, покрытие готовых изделий чёрной краской особого рецепта — голландская сажа) сложились в XIX веке.

Скульптура по моделям П. К. Клодта, Е. А. Лансере, П.-Ж. Мэн, О. Таёжной, Н. А. Лаверецкого, Р. И. Баха и его двух сыновей Р. Р. Баха и Н. Р. Баха, М. Д. Канаева, а также местных мастеров — В. Ф. Торокина и других.

Большая коллекция каслинского литья представлена в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и в Каслинском историко-художественном музее.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Елфимов Ю. Н. Каслинские мастера. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1977. — 84 с. — 10 000 экз.
 Губкин О. П. Каслинский феникс. Екатеринбург, 2005.
 Иванов В. Н., Карпенко В. М. Художественное литьё. «Вышэйша школа». Минск, 1999.
 Ледзинский В. С. и др. Художественная ковка и литьё Москвы. Машиностроение, М., 1989.
 Ледзинский В. С., Теличко А. А. Мир художественного металла Москвы XVII—XX веков. Изд-во «Жираф», М., 2001.
 Малаева З. Г. Художественное литьё из чугуна. КАСЛИ. «Интербук-бизнес» Москва, 2005.
 Павловский Б. Н. Каслинский чугунный павильон. Свердловск, 1979.
 Пешкова И. М. Искусство каслинских мастеров. Кн.1, 2.Челябинск, 1983.
 Губкин О. П., Шайдурова Г. П. Художественное литьё XIX—XX веков. В собрании екатеринбургского музея изобразительных искусств. Каталог. «Автограф». Екатеринбург, 2005.
 Каслинское художественное литьё. Каталог выставки. Под ред. А. А. Гилодо и З. А. Малаевой. Ч.1 и 2. М., 1988.
 Губкин О. П. Истоки орниментики каслинского чугунного павильона.
 Губкин О. П., Шайдурова Г. П. Новые имена в каслинском художественном литьё.
 Зотов Б. Н. Художественное литьё. М., 1982.
 Павловский Б. Н. Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала. М., 1975.
 Павловский Б. Н. Касли. Свердловск, 1957.
 
 Рубцов Н. Н. В. П. Екимов и П. К. Клодт — выдающиеся мастера русского художественного литья. М., 1950.
 Русский художественный металл. М., 1958.
 Свистунов В. М. История каслинского завода 1745—1900 г. Челябинск, 1997.
 Седова М. В., Пешкова И. М. Музыка, застывшая в металле. Екатеринбург, 2002.
 Хохлова Е. Н. Художественные изделия из металла М., 1959.
 Каслинское художественное чугунное литьё. Каталог. Центральный научно-исследовательский институт научно-технической информации. М., 1976.
 Литьё Каслинского завода. Альбом. С.-Петербург, 1900. (Репринтное издание С. М. Высоцкого. 2002)
 Гилодо А. А. Рапсодия чугуна: мифы и реальность//Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. 2002, № 4.
 Горнозаводская промышленность Урала на рубеже XVIII—XIX вв. Сборник документальных материалов. Свердловск, 1956.
 Шайдурова Г. П. Портреты Романовых в коллекции художественного литья Екатеринбургского музея изобразительных искусств. В сб.: Каслинский чугунный павильон. Материалы научной конференции, посвящённой 100-летию каслинского чугунного павильона. 27 апреля 2000 г. г. Екатеринбург, 2001, стр 6-24,59-98,108-113.

Ссылки 

 Каслинский завод архитектурно-художественного литья
 История Каслинского чугунного литья
 История Каслинского чугунно-литейного завода
 История Каслинского литья и описание технологии производства
 Краткое описание Каслинского чугунного промысла
 Каслинский чугунный павильон

Русские народные промыслы
Художественное литьё
Скульптура России
История Урала
Достопримечательности Челябинской области
Культура Челябинской области
История Челябинской области
Чугун
Касли